Kala steht für:

 Kala (Mythologie), die personifizierte Zeit in der indischen Mythologie
 Kala, Dämonenkopf in der asiatischen Tempelarchitektur, siehe Kirtimukha
 Kala (Gomantaka), Volkstheaterformen zur Krishna-Verehrung in der südindischen Region Gomantaka 
 Kala (Album), Studioalbum von M. I. A. (2007)
 Kala (Rukwa), Stadt in der Region Rukwa, Tansania
 ein marokkanisches Längenmaß, siehe Dhrá

Kala ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Kala Gujran, Stadt im Jhelum-Distrikt in der pakistanischen Provinz Punjab
 Kala Ghoda, Distrikt in der indischen Stadt Mumbai
 Kala Nera, Dorf in der Verwaltungsregion Thessalien in Griechenland
 Kala Patthar, Berg im Nepal
 El Kala, Hafenstadt in Algerien 
 Itchan-Kala, siehe Ichan Qalʼа, Altstadt der Stadt Xiva in Usbekistan
 Toprak-kala, Stadt in Usbekistan
 Kala, eine neustrische Königspfalz

Kala ist der Familienname folgender Personen:
 Hüseyin Kala (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Risto Kala (1941–2021), finnischer Basketballspieler und Mediziner

Siehe auch:
 Cala
 Kahla (Begriffsklärung)
 Kalah
 Kalla
 Qala